Neuf-Octobre ou IX-Octobre ou 9-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union,  peut désigner :

Calendrier 

9 octobre :  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places peuvent contenir cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,
 Le  : Deux cents gardes nationaux résistent pendant une journée contre plus de 2000 Allemands à Rambervillers dans les Vosges.
 Le  : La ville de Cambrai dans le Nord est libérée par les troupes alliés canadiennes, vers la fin de la première Guerre mondiale.
 Le  : La loi française d'abolition de la peine de mort est promulguée par le président François Mitterrand.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies « Neuf-Octobre » et « IX-Octobre »

Graphie « 9-Octobre »

Graphies en langue étrangère 

Il existe également des odonymes en langue locale reprenant cette date, par exemple :

En espagnol, « 9 de Octubre » ou « Nueve de Octubre »
 En Équateur, le  : en mémoire de l'Indépendance de Guayaquil
 Avenida Nueve de Octubre, à Guayaquil, dans la  Province du Guayas.

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
09